

Persone 
 Alex Raffaelli (1998) – hockeista su pista italiano
 Carlos Raffaelli (1954) – ex cestista argentino
 Cyril Raffaelli (1974) – attore, stuntman e artista marziale francese
 Edmondo Raffaelli (1941) – politico italiano
 Elena Raffaelli (1979) – politica italiana
 Fabio Raffaelli (1953-2017) – giornalista, scrittore ed editore italiano
 Ferdinando Raffaelli (1899-1981) – generale italiano
 Filippo Raffaelli (1921-2002) – giornalista e scrittore italiano
 Giacomo Raffaelli (1753-1836) – mosaicista italiano
 Giacomo Raffaelli (1995) – pallavolista italiano
 Gianna Raffaelli (1940) – attrice italiana
 Giuseppe Raffaelli (1750-1826) – avvocato e giurista italiano
 Jean-François Raffaelli (1850-1924) – pittore francese
 Leonello Raffaelli (1921-1998) – politico italiano
 Luca Raffaelli (1959) – giornalista, saggista e sceneggiatore italiano
 Mario Raffaelli (1946) – politico italiano
 Paolo Raffaelli (1953) – politico e giornalista italiano
 Paolo Raffaelli (1962) – fumettista italiano
 Raffaello Raffaelli (1813-1883) – storico italiano
 Vincenzo Raffaelli (1783-1865) – artista e mosaicista italiano

Altro 
 Villa Raffaelli o De Rafele, meglio conosciuta come villa Mezzanotte – villa di Napoli

Pagine correlate 
 Raffaello (disambigua)
 Raffaeli